Pred steht für:
 Prediger Salomo, ein Buch der Bibel, siehe Kohelet

Pred ist der Familienname folgender Personen:
 Allan Pred (1936–2007), US-amerikanischer Geograph
 Daniel Pred (* 1963), US-amerikanischer Rockmusiker

Siehe auch:
 Praed

Abkürzung